Duijm ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Duijm (* 1960), deutscher Ökonom
 Susana Duijm (1936–2016), venezolanische Schönheitskönigin

Siehe auch:
 Duim
 Duym